Dirol (произносится «Диро́л») — марка жевательной резинки без сахара в виде подушечек, позиционируется как стоматологическая. Производится компанией ООО «Дирол Кэдбери». Фабрика находится в городе Чудово, Великий Новгород.

История 
Жевательная резинка Dirol появилась в 1968 году и производилась датской компанией Dandy, принадлежавшей семье Баггер-Соренсен. В 1993 году бренд открыл представительский офис в Москве и начал реализовывать свою продукцию внутри России.

С 1999 года Dirol самостоятельно производился на фабрике «Дирол» в Великом Новгороде. В 2002 году Cadbury Schweppes приобрела компанию Dandy. В августе 2003 года после объединения двух фабрик, «Дирол» и кондитерской фабрики «Кэдбери Швепс» в городе Чудово, была образована компания «Дирол Кэдбери». В 2013, 2016 и 2019 годах компания производила ребрендинг, вследствие которого изменениям подверглись дизайн упаковки и логотип.

Рынок 
Исследования, проведенные в 2000 году компанией «Бизнес Аналитика Юроп Лимитед», были направлены на изучение основных тенденций на российском рынке жевательной резинки. Из них следует, что в 1999-2000 годы Dirol занимала второе место после Orbit по имеющейся доле на рынке. Так, в ноябре 1999 года доля жевательной резинки «Dirol Лесная ягода» составила 6,3 %, но с января 2000 года она снизилась до 1 %. Одновременно Dirol Arctic Air удерживал около 5 % рынка в течение всего 2000 года. В 2000 году появились «шестиподушечные» жвачки — Dirol Kid’s Banana и Dirol Kid's Cola. Поскольку аналогов со вкусами банана и колы на рынке не было, суммарная доля этих продуктов и 2-х видов Stimorol (также принадлежала «Дэнди Дистрибьюшн») превышала 9,5 %.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», бренд Dirol занимал второе место в российском сегменте жевательной резинки. Его доля, по состоянию на 2011 год, составляла 44 % рынка.

Виды 
 Dirol морозная мята
 Dirol ледяная мята
 Dirol нежность мяты
 Dirol со вкусом маракуйи 
 Dirol со вкусом мяты
 Dirol со вкусом мяты и мелиссы
 Dirol арбузная свежесть
 Dirol арбузно-дынный коктейль
 Dirol со вкусом кокоса и клубники 
 Dirol white со вкусом перечной мяты 
 Dirol white со вкусом мяты
 Dirol white со вкусом активированного угля и мяты
 Dirol white со вкусом клубники 
 Dirol со вкусом клубники и черешни
 Dirol bubble fresh 
 Dirol colors XXL ассорти фруктовых вкусов
 Dirol colors XXL асорти мятных вкусов
 Dirol X — fresh арбузный лёд
 Dirol X — fresh ледяной мандарин
 Dirol X — fresh свежесть черники и цитрусы 
 Dirol 60 минут свежести со вкусом мяты
Dirol тропический коктейль

Примечания

Ссылки 
 Промо-сайт Dirol 
 Страница Dirol на сайте Mondelēz

Mondelēz International
Торговые марки Mondelēz International
Производители жевательной резинки
Появились в 1993 году в Дании